Miejscowości w USA:
 Avery – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Calaveras
 Avery – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
 Avery – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Red River
Gminy w USA:
 Avery  (ang. Avery Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Avery  (ang. Avery Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Avery  (ang. Avery Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Avery  (ang. Avery County) – w stanie Karolina Północna
 Avery – postać z cyklu Harry Potter, śmierciożerca

da:Dødsgardist#Dødsgardister og deres forbrydelser
sv:Dödsätare#Avery